El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 2001 fou la novena edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 9 i 11 de març de 2001 al Pavilhão Atlântico de Lisboa (Portugal).

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller

Referències

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 2001
Competicions esportives a Portugal
Esport a Lisboa